Horvátország
Krušljevec falu Preseka községben, Zágráb megyében
Krušljevec falu Sveti Ilija községben, Varasd megyében